RZV ist Abkürzung von:
 Reichszollverwaltung
 Rettungsdienstzweckverband
 Flughafen Rize-Artvin, IATA-Code

Abkürzung